Серге́й Жда́нов:
 
 Жданов, Сергей Михайлович (род. 1973) — российский футболист. 
 Жданов, Сергей Николаевич (1850—1903) — русский филолог, профессор греческой словесности Нежинского института.
 Жданов, Сергей Сергеевич (1907—1968) — советский композитор.